«Тивико́м» — телекомпания в Республике Бурятия. Ведёт вещание на русском и бурятском языках.

История 
Телекомпания образовалась летом 1990 года. Тогда она впервые вышла в эфир под названием «9 канал», так как начала вещание на 9 ТВК. Это было первым негосударственным телевещанием в Бурятии. Основателями телекомпании были Александр Елгин, Евгений Степанов, Владимир Саганов, Александр Левашов.

Первоначальное вещание велось на технике, не особо отвечавшей высокому качеству телевещания. К примеру, использовались обычные домашние японские видеомагнитофоны и бытовые видеокассеты VHS. Первые телепередачи снимались на квартире.

Интересная деталь: вещание было некоммерческим, без телерекламы. Впрочем, в 1990 году подобная реклама была редкостью и на ЦТ СССР. В прямом телеэфире основатели компании предлагали некоторые варианты оплаты их работы телезрителям. Например, даже добровольный взнос определённой суммы телезрителями. Через год работы «9 канал» встал на естественный путь зарабатывания денег в этом бизнесе — через рекламу. В основном это были частные и коммерческие объявления, зачитываемые диктором в эфире.

Тем временем, начали появляться первые собственные телепрограммы, например, передача «Видеофлэш» об американском кино, вёл которую Сергей Добрынин. Несмотря на это, собственной продукции не хватало, чтобы заполнить эфир целого частотного канала.

Сотрудничество с РЕН ТВ 
«9 канал», уже сменивший к тому времени это название на «Тивиком», пошёл на сотрудничество с телекомпанией РЕН ТВ. Таким образом, в выгоде остались обе стороны: «Тивиком» начал получать деньги за предоставление частотного канала, РЕН ТВ же вышел на телеаудиторию Улан-Удэ и окрестных районов Бурятии. У «Тивикома» постепенно начались появляться свои телепрограммы, расширялся штат журналистов.

Современность 
В конце 1990-х годов телекомпания уже несколько раз сменила своих владельцев. В 2000-х годах компанию приобрела мэрия города Улан-Удэ.

23 августа 2010 года «Тивиком» прекратил сотрудничество с РЕН ТВ, полностью начав вещание на своём 9 ТВК. Телекомпания начала покупать лицензионные фильмы, телепередачи, мультфильмы. Увеличила производство собственных телепрограмм.

В настоящее время «Тивиком» вещает на весь Улан-Удэ и районы, прилегающие к столице Бурятии — это более 500 тысяч зрителей. Потенциальный охват — 900 тысяч человек.

Одна из программ компании, «Городские истории», стала победителем всероссийского конкурса журналистов «Я люблю Россию-2011».

В декабре 2014 года ТК «Тивиком» стал учредителем нового печатного издания вместо обанкротившейся газеты «Правда Бурятии».

Конфликт 
Весной 2013 года вокруг телекомпании возник конфликт, вызванный сменой руководства города Улан-Удэ: горсовет отстранил от работы Г. Айдаева и на его место избрал А. Голкова. Часть коллектива телекомпании посчитала, что новое руководство будет зажимать свободу слова и покинула «Тивиком». В свою очередь мэрия Улан-Удэ обвиняла журналистов в том, что те, якобы, незаконно выносят оборудование телестудии для создаваемого нового телеканала. Журналистами, ушедшими с «Тивикома», был создан новый телеканал «АТВ-медиа», однако у него не было лицензии на метровый канал и АТВ впервые вышел в эфир на кабельном ТВ. Спустя некоторое время конфликт был улажен и большая часть ушедших журналистов вернулась на работу в «Тивиком».

Результатом конфликта стал уход с поста генерального директора телекомпании Александра Левашова, которого заменила Сэрэмжид Интогарова. Однако, проработав в этой должности около трёх месяцев, она тоже была уволена.

С марта 2015 года по настоящее время телекомпанию вновь возглавляет Антон Пластинин.

С сентября 2018 года телерадиокомпания "Тивиком" перешла на производство и вещание в формате Full HD. А с февраля 2018 года канал вещает в OTT среде в Peers.TV.

Телепрограммы 
 Активный горожанин
 Атака Латышевой
 Багдаев
 Байки в баньке
 Благовест Бурятии
 Бои без правил
 Буддийская среда
 Бурятская программа
 Ваше право
 Вестник Народного Хурала
 Вкусно!
 Вместе с наукой
 Врачи
 Во саду ли, в огороде…
 Восточный альянс
 Газ в палас
 Городские истории XX век
 Город. Шутенков. О главном
 Горячая линия 
 Дельный совет
 День города
 Детектор лжи
 Детская площадка
 Доверяй, но проверяй!
 Домашний зоопарк
 Дружи со спортом
 Есть разговор
 Закулисные войны
 За окном
 Заповедники России
 Зурхай
 Испытано на себе
 Лига чемпионов
 Линия два
 Люди РФ
 Масскульт
 Мемориалы России
 Метеопрогноз
 Модные уроки
 Наша марка
 Несерые будни
 Новости городского Совета и Народного Хурала
 Новости дня
 Ночной канал на Тивикоме
 Объектив
 Один день в городе
 Открытый город
 Путешествия с Тивикомом
 Радар-спорт
 Рождённый в СССР
 Серебряный бор
 Середина земли. Расширяя границы…
 Спросим прямо
 Сүлдэ
 Танцуют все!
 Тени прошлого
 Тивиком-Эксклюзив
 Түхэриг
 Утро с чемпионом
 Утумата
 Уулзалга
 Yдэрэй hонин
 Физкульт привет!
 Хроника Восточной Сибири
 Хүдөө нютаг
 Школьное телевидение — Школьное ТВ
 Эксперименты Войцеховского
 Fish eye

Примечания

См. также 
 Телевидение в Бурятии

Ссылки 
 «Тивиком» Телекомпания
 Телекомпания Тивиком
 СМИ Тивиком. Регистрационные данные по состоянию на 14 сентября 2015 года

Средства массовой информации Бурятии
Телекомпании Бурятии
Телеканалы на русском языке
Телеканалы на бурятском языке
HD-телеканалы